Pro und Contra steht für:

 Pro und contra (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift (1949–1954)
 Pro und Contra (ARD), deutsche Diskussionsreihe der ARD (1968–1998) 
 Pro und Contra – Der Puls 4 News Talk, österreichische Fernseh-Talkshow (ab 2011), siehe Puls 4 News #Pro und Contra
 Pro & Contra. Argumente zur Zeit aus Die Zeit, literarisches Kompendium von Rudolf Walter Leonhardt (1974)

Siehe auch:
 Procontra
 Sic et non